Афанасьев, Сергей Николаевич:
 Афанасьев, Сергей Николаевич (род. 1958) — новосибирский режиссёр.
 Афанасьев, Сергей Николаевич (род. 1954) — депутат Государственной Думы РФ третьего созыва.